Riegner & Friedrich war eine Orgelbauwerkstätte in Hohenpeißenberg, die in den 1980er und 1990er Jahren in Süddeutschland beachtenswerte Orgeln neu gebaut und zahlreiche restauriert hat.
Das Unternehmen wurde 1984 von Günter Riegner und Reinhold Friedrich gegründet.

Die Firmengründer 

Günter Riegner (* 19. November 1951 in Harlingerode; † 16. Mai 1995 in München) lernte den Orgelbau bei Hans-Heinz Blöß in Oker und arbeitete dann bei Emil Hammer Orgelbau, Georg Jann und Josef Garhammer.
Nach der Meisterprüfung 1981 machte er sich in Bayern selbstständig und arbeitete eine Zeit lang als freier Intonateur in Kanada.

Reinhold Friedrich (* 1951 in München) lernte bei Guido Nenninger, WRK Orgelbau und Georg Jann. 1983 wurde er Orgelbaumeister. Bei Riegner & Friedrich war er für den Entwurf und die Konstruktion der Orgeln zuständig.

Werkliste (nahezu vollständig)

Literatur

Weblinks 

 Organ index: Riegner & Friedrich

Siehe auch 
 Liste von Orgelbauern

Orgelbauunternehmen
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Weilheim-Schongau)
Gegründet 1984
Hohenpeißenberg
Orgellandschaft Oberbayern